Skanija može da bude:

Skanija (regija) - administrativna regija u Švedskoj;
Skanija - istorijska oblast u Švedskoj;
Skanija AB - švedski proizvođač kamiona;
460 Skanija - asteroid;